Petra Kvitová a câștigat titlul învingând-o în finală pe campioana en-titre Jeļena Ostapenko cu scorul de 6–3, 6–2. Ostapenko își propusese să fie prima jucătoare care și-a apărat titlu de la Eastbourne de la Justine Henin în 2007.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiune 1

Secțiune 2

Jumătatea inferioară

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe

2022
WTA Tour 2022